Geschwindigkeit steht für
 die Schnelligkeit einer Bewegung relativ zu einem Bezugssystem, siehe Geschwindigkeit
 die Schnelligkeit einer Fortbewegung im Straßenverkehr, siehe Geschwindigkeit (Straßenverkehr)
 die Bewegung von Himmelskörpern, siehe Bahngeschwindigkeit (Astronomie)
 die Schnelligkeit, mit der sich eine physikalische Größe ändert, siehe Änderungsrate
 die Schnelligkeit einer chemischen Reaktion, siehe Reaktionsgeschwindigkeit
 die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten, siehe Datenübertragungsrate, Datendurchsatz